

Santa Luzia est une municipalité de Bahia
 Santa Luzia est une municipalité de l'État du Maranhão
 Santa Luzia est une municipalité de l'État du Minas Gerais
 Santa Luzia est une municipalité de l'État de la Paraíba
 Santa Luzia do Norte est une municipalité de l'État d'Alagoas
 Santa Luzia do Paruá est une municipalité de l'État du Maranhão
 Santa Luzia do Pará est une municipalité de l'État du Pará
 Santa Luzia d'Oeste est une municipalité de l'État du Rondônia
 Santa Luzia do Itanhy est une municipalité de l'État du Sergipe

Santa Luzia est une île du Cap-Vert

Santa Luzia, est un quartier de la ville de Vitoria-Gasteiz  dans la province d'Alava (Pays basque).

un corregimiento de la province de Chiriqui au Panama

Santa Luzia est une freguesia de la ville de Funchal dans la région autonome de Madère;
 Santa Luzia est une freguesia de la ville de Tavira dans la région de l'Algarve.

Santa Luzia est une localité du district de Lobata.
 Santa Luzia est une localité du district de Mé-Zóchi.

Voir aussi 

 
 

Homonymie de toponyme